Elisabetta Ferracini (1968) – conduttrice televisiva italiana, figlia di Mara Venier
 Vittorio Ferracini (1951) – ex cestista italiano